Hixtape ist der Name von

 Hixtape, Vol. 1, Mixtape des Sängers Hardy
 Hixtape, Vol. 2, Mixtape des Sängers Hardy